«Удивительная лёгкость» () — художественный фильм режиссёра Майкла Эптеда, вышедший на экраны в 2006 году. Название фильма отсылает к христианскому гимну «Amazing Grace» («О, благодать»), который звучит в фильме.

Сюжет 

Действие происходит в конце XVIII — начале XIX века. Британская империя является одним из крупнейших государств-работорговцев в мире. Молодой парламентарий Уильям Уилберфорс решает изменить эту порочную практику. Он знакомится с бывшим рабом Олаудой Эквиано и другими аболиционистами. Год за годом он вносит в парламент законопроект об отмене рабства и раз за разом терпит неудачу. Когда он впадает в крайнее отчаяние, судьба сводит его с молодой женщиной Барбарой Спунер, которая вдохновляет его на дальнейшую борьбу.

В ролях

Награды 
 В 2008 году фильм получил Премию Святого Христофора за лучший фильм.

Музыка в фильме 
Помимо гимна «Amazing Grace» в исполнении Йоана Гриффита, в фильме звучит музыка Йозефа Гайдна («Opus 64») и Петра Чайковского («Утренняя молитва» из «Детского альбома»).

Примечания

Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы о XVIII веке
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы о рабстве
Фильмы о расизме
Фильмы Майкла Эптеда
Фильмы о христианстве
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2006 года
Фильмы Roadside Attractions